Анато́лий Дми́триевич Головня́ (1900—1982) — советский кинооператор, теоретик кино, педагог. Герой Социалистического Труда (1980). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935),  (1966). Лауреат двух Сталинских премий (1947, 1951). Член ВКП(б) с 1944 года.

Биография 
Родился в 1900 году в Симферополе, ещё в раннем детстве потерял отца. Учился в немецкой колонии, в которой его дядя работал учителем. После Октябрьской революции работал в Союзе молодёжи в Херсоне, откуда его направили на прохождение службы в ВЧК.

Работал в кино с 1925 года. В 1926 году окончил операторский факультет ГТК. С 1934 года — преподаватель ВГИКа, с 1939 года — профессор. Доктор искусствоведения (1966).

В 1960-х годах преподавал операторское мастерства на режиссёрском отделении Высших курсов сценаристов и режиссёров. А. Д. Головня умер 25 июня 1982 года. Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Первая жена с 1923 года — актриса Любовь Иванова, дочь Оксана, с 1934 года Любовь Иванова становится женой директора Мосфильма Б. Я. Бабицкого.

Жена и соавтор многих операторских работ — Тамара Григорьевна Лобова.
Внучка — Евгения Викторовна Головня, правнучка - Екатерина Головня (генеральный директор киностудии документальных фильмов "Студия Золотая Лента"

Творчество 
Работал ассистентом оператора у А. А. Левицкого (фильм «Луч смерти»).

Творчество мастера развивалось в сотрудничестве с режиссёром В. И. Пудовкиным. В первых же своих работах он пытался освободиться от штампов старой операторской школы, в процессе работы осваивал новый монтажный метод съёмки с его динамичной сменой планов и ракурсов, позволяющей активно выявить авторское отношение к материалу и придать экранному изображению особую выразительность.

Съёмка фильма «Мать» выдвинула его в первые ряды мастеров советского операторского искусства. Во многом следуя традициям реалистической живописи, А. Д. Головня стремился найти такую форму кадра, чтобы все его элементы с максимальной выразительностью раскрывали содержание эпизода. Эта тенденция отчётливо проявилась в своеобразии ракурсных построений, определивших новизну зрительского восприятия. Несмотря на скупость красок (изображение построено на короткой тональной гамме и контрасте крупных световых пятен), оператор добивается большой выразительности, органично вплетая изобразительную линию фильма в драматическую ткань. Значительную роль в эмоциональной окраске картины играет пейзаж. Усиливая настроение и идейное содержание эпизодов, пейзажи мастера в то же время придают фильму в целом русский национальный колорит.

В дальнейшем А. Д. Головня широко использовал смелые экспрессивные повороты кинокамеры, приёмы оптической деформации, стремился к максимальной динамичности композиции кадра. Жизненная правда — основа творчества оператора.

Фильмография 
 1925 — Кирпичики
 1925 — Шахматная горячка
 1926 — Мать
 1926 — Механика головного мозга (документальный)
 1927 — Человек из ресторана (совместно с К. М. Венцем) 1927 — Конец Санкт-Петербурга
 1928 — Потомок Чингисхана
 1929 — «Стеклянный глаз» («Фильм о фильме»; в роли оператора — А. Д. Головня)
 1929 — Участок фронта (документальный, режиссёр и оператор) 1929 — Рыбный промысел (документальный, режиссёр и оператор)
 1930 — Звуковая сборная программа № 3
 1933 — Дезертир
 1935 — Персия (документальный)
 1938 — Победа
 1939 — Минин и Пожарский (совместно с Т. Г. Лобовой)
 1940 — Суворов (совместно с Т. Г. Лобовой)
 1941 — «Пир в Жирмунке» (Боевой киносборник № 6; совместно с Т. Г. Лобовой)
 1942 — Неуловимый Ян (совместно с Т. Г. Лобовой)
 1946 — Адмирал Нахимов (совместно с Т. Г. Лобовой)
 1950 — Жуковский (совместно с Т. Г. Лобовой)

 Сценарии 
 1931 — Великие будни (также режиссёр)
 1934 — Карьера Рудди (совместно с В. В. Немоляевым)

 Библиография 
 Свет в искусстве оператора. — 1945.
 Фотокомпозиция. — 1962. (совместно с Л. П. Дыко)
 Мастерство кинооператора. — 1965 (2-е изд. 1995).
 Композиция фотокадра. — М., 1938.
 Съёмка цветного кинофильма. — М., 1952.
 Композиция кинокадра. — М., 1965 (3-е изд. 1984).
 Экспонометрия съёмки. — М., 1966.
 Экран — моя палитра. — М., 1971.
 Киноосвещение. — М., 1973.
 Операторское мастерство. — М., 1976.
 Творчество оператора фильма. — М., 1978.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1947) — за фильм «Адмирал Нахимов» (1946).
 Сталинская премия второй степени (1951) — за фильм «Жуковский» (1950).
 Почётный приз МКФ в Венеции (1972) — за совокупность творчества.
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1935).
 Герой Социалистического Труда (1980).
 два ордена Ленина (1967 и 1980).
 орден Октябрьской Революции (1971).
 два ордена Трудового Красного Знамени (23 мая 1940 и 6 марта 1950).
 орден «Знак Почёта» (1961).
 медали.

Память 
 «Кинооператор Анатолий Головня», документальный фильм (1976, реж. О. Арцеулов).
 «Анатолий Головня и его женщины», документальный фильм (2005 год, реж. Евгения Головня). 
 «Острова. Анатолий Головня», телеканал «Культура» (2010 год, реж. Злата Школьная).
 Мемориальная доска из бронзы на фасаде высотного здания на площади Красных Ворот в Москве (1983, архитектор В. В. Степанов).
 В фильме «Первый Оскар» роль Анатолия Головни сыграл актёр Фёдор Лавров.

Источники

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия отечественного кино — Головня Анатолий Дмитриевич
 Голдовская М. А. Д. Головня  // Десять операторских биографий. — В. 1. — М., 1978.
 Головня Анатолий Дмитриевич  // Кино: Энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1987.
 
 

Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены КПСС
Похороненные на Донском кладбище